Кисла — опустевший разъезд в Асекеевском районе Оренбургской области в составе сельского поселения  Яковлевский сельсовет.

География 
Находится на железнодорожной линии Самара-Уфа на расстоянии примерно 14 километров на восток от районного центра Асекеево.

Население
Население составляло 12 человека в 2002 году (русские 67%),  0 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Асекеевского района